Франческо Трікаріко () (1 лютого 1971, Мілан) — італійський співак, композитор.

Біографія 
Здобув першу славу у 2000 році, коли випустив свій дебютний сингл, "Io Sono Франческо", який став номер один в Італії.

Дискографія

Альбоми
 2002 - Tricarico 
 2004 - Frescobaldo nel recinto 
 2008 - Giglio 
 2009 - Il bosco delle fragole 
 2011 - L'imbarazzo 
 2013 - Invulnerabile

Сингли 
 2000 - Io sono Francesco 
 2001 - Drago 
 2001 - La Pesca 
 2002 - Musica
 2004 - Cavallino
 2004 - Sposa Laser
 2006 - Solo per te 
 2006 - Cica bum l'Italia
 2007 - Un'altra possibilità
 2008 - Vita tranquilla 
 2008 - Ghiaccio
 2008 - Eternità
 2009 - Il bosco delle fragole
 2009 - Luminosa
 2011 - Tre colori
 2011 - Una selva oscura
 2011 - La mia sposa
 2013 - L'America
 2013 - Riattacare i bottoni
 2014 - È di moda

Джерела 
Офіційний сайт

Італійські співаки
Виконавці італійською мовою